Der Dreiband Grand Prix 2002/1 war das 79. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 13. Januar 2002 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 2002“ ausgetragen.

Geschichte 
Frédéric Caudron gewann in Barendrecht seinen ersten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er seinen Landsmann Peter de Backer mit 3:2 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Tayfun Taşdemir gegen Eddy Merckx mit 2:0 Sätzen.

Turniermodus 

Es wurde eine Qualifikationsrunde gespielt, in der 16 Gruppen gebildet wurden. Die 16 Gruppensieger qualifizierten sich für das Hauptturnier. In der Gruppenphase und im Spiel um Platz drei wurde auf zwei Gewinnsätze, das Hauptturnier auf drei Gewinnsätze gespielt.

In der Endtabelle zählte bei Punktgleichheit der Generaldurchschnitt (GD).

Qualifikation

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2002/1
Karambolageveranstaltung 2002
Billardturnier in Barendrecht